Бойко, Галина Николаевна:
 Бойко, Галина Николаевна (1936—2006) — русский советский график и живописец.
 Бойко, Галина Николаевна (род. 1966) — советский и украинский педагог и тренер.